Meco steht für:
 El Meco, Maya-Ruinenstätte in Mexiko
 Meco (Madrid), Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Spanien
 Meco (Musiker) (Domenico Monardo; * 1939), US-amerikanischer Musiker und Produzent

Meco oder DiMeco ist der Familienname folgender Personen:
 Allie DiMeco (* 1992), US-amerikanische Schauspielerin
 Éric Di Meco (* 1963), französischer Fußballspieler und Politiker
 Marco Di Meco (* 1982), italienischer Komponist und Flötist

MECO steht als Abkürzung für:
 Main Engine Cut-Off, Abschalten des Haupttriebwerks nach erfolgtem Raketenstart
 Magnetospheric eternally collapsing object, ein quasar-ähnliches astronomisches Objekt

MECO